De marathon van Houston is een hardloopwedstrijd van 42,195 km die sinds 1972 jaarlijks in Houston wordt gehouden. Naast de marathon kent het evenement ook een loop over de halve marathon en 5 km.

Parcoursrecords 
marathon
 Mannen: 2:06.51 - Tariku Jufar  (2012)
 Vrouwen: 2:23.14 - Alemitu Abera  (2012)
halve marathon
 Mannen: 59.22 - Feyisa Lilesa  (2012)
 Vrouwen: 1:08.26 - Belaynesh Oljira  (2012)

Top 10 finishtijden (mannen)

(bijgewerkt t/m 2022)

Uitslagen marathon

Uitslagen halve marathon 

 
Houston